Сен-Пьермо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Бюзанси. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08394.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к востоку от Парижа, в 75 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 36 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 95 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 58 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 36 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 62,1 %, в 1999 году было 67,2 %). Из 36 активных работали 33 человека (20 мужчин и 13 женщин), безработных было 3 (1 мужчина и 2 женщины). Среди 22 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Ферма Сент-Антуан (XIII век). Исторический памятник с 1988 года.
 Церковь XII века. Исторический памятник с 1926 года.
 Дом, в котором родился Жан Мабильон (XVII век). Исторический памятник с 1927 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны